I-83 (Interstate 83) — межштатная автомагистраль на востоке Соединённых Штатов Америки. Общая протяжённость — 85,3 мили (137,3 км). Проходит по территории двух штатов.

Маршрут магистрали

Мэриленд 
Южный конец автомагистрали I-83 располагается в центре города Балтимор, на пересечении Fayette Street и Presidents Street. Отсюда магистраль направляется в северные пригороды Балтимора. Затем I-83 соединяется с I-695 — «Кольцом имени МакКелдина», окружающим Балтимор. На протяжении 2,3 км магистрали соединены, затем I-83 отходит на север штата. Через 40 км после выезда из Балтимора I-83 пересекает границу Мэриленда и Пенсильвании.

Пенсильвания 
Первый крупный город, через который проходит I-83 в Пенсильвании — Йорк. Здесь магистраль пересекает US 30. Затем I-83 двигается в сторону столицы штата, города Гаррисберг. К югу от Гаррисберга Interstate 83 пересекает Interstate 76 — основную автомагистраль, пересекающую Пенсильванию с запада на восток. Северный конец I-83 располагается на пересечении с I-81.

Основные развязки 
  US 1, Балтимор, Мэриленд
   I-695 / MD 25, округ Балтимор, Мэриленд
  US 30, округ Йорк, Пенсильвания
  I-76, округ Йорк, Пенсильвания
  PA 581, округ Камберленд, Пенсильвания
   I-283 / US 322, округ Дофин, Пенсильвания
  US 22, округ Дофин, Пенсильвания

Вспомогательные магистрали 
  I-283, Гаррисберг

Ссылки 
 
 

Межштатные магистрали США
Дороги Пенсильвании
Дороги Мэриленда